Ghost in the Shell 2 può indicare diversi media del franchise Ghost in the Shell:

 Ghost in the Shell 2: ManMachine Interface – manga del 2001, sequel di Ghost in the Shell
 Ghost in the Shell 2 - Innocence – film d'animazione del 2004
 Ghost in the Shell 2: Innocence OST – colonna sonora del film
 Ghost in the Shell 2: Innocence - Music Video Anthology – raccolta di video musicali, sette tracce prese dalla colonna sonora del film
 Ghost in the Shell 2.0 – riedizione del 2008 del film d'animazione Ghost in the Shell, con numerose modifiche alla grafica e al sonoro